Il singolare del torneo di tennis Open Prévadiès 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Patience che ha battuto in finale Victor Ioniță 6-0, 6-2.

Teste di serie

 Jérôme Haehnel (primo turno)
 Olivier Mutis (secondo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
 Olivier Patience (Campione)

 Marc Gicquel (quarti di finale)
 Nicolas Devilder (secondo turno)
 Michal Mertiňák (quarti di finale)
 Leonardo Azzaro (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2005